Der englische Begriff airtime (dt. wörtlich „Luftzeit“) bezeichnet:

 Airtime, das Gefühl der Schwerelosigkeit bei Fahrgeschäften
 Airtime, die englische Bezeichnung für „Sendezeit“, siehe Sendeplatz
 Airtime, die englische Bezeichnung, besonders in den USA, für die Dauer von Mobiltelefongesprächen
 Airtime (Software), eine Hörfunk-Verwaltungsanwendung